Ким Джан Ми (; ) — южнокорейская спортсменка, стрелок из пистолета, олимпийская чемпионка 2012 года в индивидуальном первенстве с 25 метров. Также принимала участие в стрельбе из пистолета с 10 метров, заняла 13-е место в квалификации и в финал не попала. В 2010 году приняла участие в летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, где завоевала золото в .

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по стрельбе